NGC 4066 (другие обозначения — UGC 7051, MCG 4-29-8, ZWG 128.8, PGC 38161) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4066 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4066 в группу также входят NGC 4070, NGC 4098, NGC 4056, NGC 4086, NGC 4089, NGC 4090, NGC 4093 и NGC 4095.

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4066
Волосы Вероники (созвездие)